Teplá (tschech.: „die Warme“) bezeichnet:

Teplá (Tepl), Stadt in der Region Karlsbad, Tschechien
Teplá (Třebenice) (Töpley), Ortsteil von Třebenice, Okres Litoměřice, Tschechien
Teplá (Slowakei), Ortsteil von Podhorie, Slowakei
Teplá (Fluss), Zufluss der Eger in Tschechien
Kloster Teplá in der Region Karlsbad, siehe Stift Tepl
sowie
Liptovská Teplá (Bad Liptsch), Okres Ružomberok, Slowakei
Považská Teplá, Ortsteil von Považská Bystrica, Slowakei
Trenčianska Teplá (Tepla), Okres Trenčín, Slowakei
Teplá Dolina, Ortsteil von Chrámec, Okres Rimavská Sobota, Slowakei
Teplá Voda, Ortsteil von Jelšava, Slowakei

Siehe auch: Teplá Vltava, Teplice